Марвел Ри (; 9 ноября 1907 — 17 июня 1937) — американская актриса эпохи немого кино, известная своими совместными работами с Фордом Стерлингом. Также была одной из группы Мака Сеннета «Bathing Beauties».

Ранняя жизнь 
В 1910 году семья перебралась в Калифорнию. Дебютировала в кино в 1918 году, заключив контракт с киностудией Keystone Studios и тсав одной из участниц «». Её брат Томас Ри позже также снимался в фильмах.

Комедийные фильмы 
Снялась в фильме Её экранный Идол (1918) вместе с Фордом Стерлингом и Луиз Фазендой. Сыграла в фильме Героиня экранного идола, который являлся пародией на образы .

С 1917 по 1925 годы снялась в более чем двадцати пяти фильмах, среди которых  (1917), Летние девушки (1918), Ист Линн с Вибрациями (1919), Когда любовь слепа (1919), Лёгкий любовник (1920), Простофиля (1920) и Земля Саке (1920). В её свидетельстве о смерти упоминалось, что она снималась в фильмах Fox Film Corporation вплоть до 1932 года.

Личная жизнь 
28 октября 1918 года Ри вышла замуж за Генри Пейджа Уэллса. Они расстались в ноябре того же года. Примерно через две недели после этого Ри говорила, что Генри был для неё проблемой. В августе 1922 года Ри обвинила своего мужа в том, что он тратил всю свою сумму в размере 800 долларов на наркотики.

В августе 1936 года она начала встречаться с Эдвином Джеем Уилкинсоном. Дата их свадьбы неизвестна, но известно, что они оставались в браке вплоть до самой смерти актрисы.

Нападение 
2 сентября 1936 года в Лос-Анджелесе, трое молодых людей предложили актрисе поехать к ним домой. Когда она отказалась, они напали на неё, бросили в грузовик и отвезли её в Южный Лос-Анджелес. Там они её повалили на землю и избили её, применив в ход стеклянные бутылки. Затем каждый из преступников по очереди насиловал её. После этого она была брошена в полубессознательном состоянии. Ей понадобилось четыре часа, чтобы прийти в себя и обратиться за помощью.

Позже все трое подозреваемых были задержаны и допрошены в Лос-Анджелесском департаменте полиции, где им было предъявлено обвинение в похищении и в нападении, но они отрицали свою вину.

В январе 1937 года трое молодых водителей грузовика предстали перед судом Лос-Анджелеса, где им предъявлено обвинение в нападении на Ри. В итоге они были приговорены к лишению свободы сроком от одного до пятидесяти лет. Тем не менее в 1939 году все трое были освобождены из тюрьмы.

Смерть 
Ри так и не смогла оправиться от нападения на неё и 17 июня 1937 года покончила с собой в Лос-Анджелесе, приняв отраву для муравьёв. Была похоронена на кладбище Pacific Crest Cemetery в Релондо-Бич, в Калифорнии вместе со своей семьёй. В свидетельстве о смерти она была указана под именем Марвел Л. Уилкинсон, но тем не менее она была похоронена под именем Марвел Люсиль Ри.

Примечания

Ссылки 

 Марвел Ри на Classic Hollywood Beauties

Самоубийцы, принявшие яд
Женщины-самоубийцы